Поджаров — фамилия; имеет женскую форму Поджарова.

 Поджаров, Виктор Кузьмич (1925—1998) — учёный в области мелиорации, рекультивации и охраны окружающей среды, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод БССР.
 Поджаров, Иван Иванович (род. 1951) — украинский деятель, председатель Килийской райгосадминистрации Одесской области.
 Поджаров, Павел Кузьмич (1913—1988) — новатор угольной промышленности, продолжатель стахановского движения в Кизеловском бассейне.